Michele III – imperatore bizantino
 Michele III di Alessandria –  papa della Chiesa copta
 Michele III di Costantinopoli – patriarca di Costantinopoli